Ташты́п:

 Таштып — село в Хакасии, административный центр Таштыпского района.
 Таштып — река в Хакасии, приток реки Абакан. В рукописном труде известного в прошлом учёного-путешественника П.С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства в 1772-1773 годах», (издание Санкт-Петербург. 1778 г.) о наших местах сказано следующее: «Таштып-есть самое последнее русское жилище в степи, Мунгалию ограничивающее. На берегу одноимённой реки стоят пять дворов красноярских казаков, добровольно поселившихся  в этих местах для содержания пограничного караула. Казаки имеют пашню, сенокосы, занимаются охотой и рыбалкой и зорко держат под своим доглядом присоединенную территорию.  На реке они построили водяную мельницу.  Сам пост состоит из деревянного караульного дома, ограждённого деревянным заплотом (забором - прим. авт.)  из кругляка и деревянными же, заостренными с концов,   рогатками. Службу здесь попеременно  несут "охотники" - красноярские казаки-годовальщики.  Таштыпский караул  прикрывает собою степь с западного направления. Дорога от Таштыпа до Кузнецка идёт на запад, вверх по Малой Зее через реку Майдар и горами до Узаса, впадающего в Мразу. Затем сплавом по горной реке,  всего пути два дня. Чаще же ездят к вершинам   саянским и томским  ... четыре дня верхи (верхом) и по реке плотом. Далее,  до Кузнецкой крепости  горами не проведено никакой межи  – самими горами место крепкое…".   История сохранила для потомков имена казаков, основавших Таштыпский караул: Ворошилов, Зырянов, Кузьмин, Смольянинов, Шахматов и Юшков.  Во всяком случае, именно их подписи стоят под прошением тобольскому генерал- губернатору о разрешении основать передовой казачий караул-форпост, на свободных землях южно-сибирской окраины Русского государства. Тобольский губернатор генерал-поручик Чичерин, постройку казацкого поста разрешил. Правда, оговорив появление казаков на берегах Таштыпа и Монока целым рядом условий: «позволяется поселение вышепоименованных казаков с домами, с их семействами, при занимаемых ими караулах, но, с обязательством со всем своими потомством, на вечные времена, нести казакам пограничную и любую иную службу, какая потребуется...».  В силу этого  распоряжения казаки Таштыпского (в ряде источников - Таштынский), и соседних с ним, Арбацкого, (иначе- 2-го Абаканского), Табацкого и  Монукского караулов, по очереди   посещают поставленные по границе редуты и пограничные знаки, расположенные к востоку от высокой снежной вершины Сабин-Табин. Дорога туда очень нелегка:  "...в самом начале дорога проходит с правой стороны вверх по реке Абакан, до впадающей в него реки Джебаш, потом вверх по ней, до впадающей в нее реки Цаган-Махан ( в переводе с монгольского – «белое мясо» прим. –авт. ), и в третий день пути, по труднейшей горной дороге поспевают на редут. Этой дороги состоит примерно девяносто вёрст тяжелейшего бездорожья. По другую же сторону этого горного хребта и начинается Китайская Мунгалия. Впервые о Таштыпе и Моноке в архивных письменных источниках  упоминается в документах 1741 года.  Именно в это время Красноярская воеводская канцелярия получила высочайшее повеление о постройке в южной Сибири целого ряда новых крепостей, редутов и полигонов. Выполняя высочайшее повеление, казаки из Красноярского острога стали селиться в новых постах. В четырёх верстах от современного расположения Таштыпа, на высокой, отвесной скале под названием «Будка», казаками был оборудован пограничный пост-пикет. Скорее всего, своё название новый караул получил по наименованию реки, на которой он и был основан. В переводе с тюркского, слово это, означает не что иное, как «каменистое дно». Со временем селение это значительно выросло и стало именоваться казачьей станицей. Произошло это в 1852 году, когда станичное правление сюда было перенесено  из Арбатов. Станичными начальниками, а по казачьей терминологии - атаманами, состоял ряд офицеров из местных и красноярских казаков. С самого основания казачьего поста и до майской реформы 1871 года, таштыпские казаки несли наряду с другими обязанностями, несли пограничную стражу и именовались "линейными казаками", т.е. служивыми казаками, живущими  на пограничной линии. Здесь казаки селились по военным соображениям. По сути, казачьи караулы и посты в те далекие годы представляли собой некое подобие отдаленного прообраза пограничных застав,  а казаки, их населяющие, входили в состав Енисейского казачьего конного полка.   Позднее станица Таштыпская перешла в ведение гражданских властей, и стала именоваться селом Таштып Минусинского уезда "В Таштыпе в те годы было расположено волостное управление.  Всего жителей в приходе - 2809 человек. Большая часть их крестьяне-старожилы и родовые казаки. Из них 1348 душ мужского, а 1261–женского пола. Все - православного вероисповедания. Вокруг Таштыпа разбросаны юрты кочевых инородцев. В Таштыпе кипела жизнь, шло строительство жилых домов,  лавок из кирпича или доброго строевого леса. В окрестностях Таштыпа стояли многочисленные заимки и риги. Здесь жители держали скот, запасы зерна и корма для животных.  Было здесь и  несколько купеческих магазинов.  По инициативе казаков  в 1883 году был построен из камня Христорождественский храм и образован одноимённый православный приход. По свидетельству старожилов, звон колоколов этого храма, в ясную погоду был слышен по всей округе.  Расстояние от центра губернии г. Красноярска до Таштыпа составляло около 700 вёрст, а уездный центр Минусинск расположен в 170-ти верстах от него. («Из истории православных приходов Енисейской губернии». Изд. Красноярск. 1916 г.).